28. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju 1999 – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 12–14 lutego w norweskim Geithus.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie Speed Skating News.info 
 Wyniki mężczyzn na stronie Speed Skating News.info 

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
1999 w sportach zimowych
1999 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii